Прва лига Белгије у кошарци је била највиши ранг кошаркашких такмичења у Белгији. Лига је основана 1928. и постојала је до 2021. године. Бројала је 10 клубова.

Клубови у сезони 2020/21. 
 Белфијус Монс-Ено, Монс
 Кангурус Мехелен, Мехелен
 Лијеж баскет, Лијеж
 Окапи Алстар, Алст
 Спиру, Шарлроа
 Стела Артоа Левен берс, Левен
 Теленет Антверп џајантс, Антверпен
 Филоу Остенде, Остенде
 Финикс Брисел, Брисел
 Хубо Лимбург јунајтед, Хаселт

Финала (2005—данас)

Успешност клубова

Напомене

Спољашње везе 

 Званични сајт

Б
Кошарка у Белгији